Водяни́стая вла́га ка́мер гла́за () — прозрачная желеобразная жидкость, заполняющая переднюю и заднюю камеры глаза. По своему составу она похожа на плазму крови, но имеет меньшее содержание белка.

Образование 
Водянистая влага образуется специальными непигментированными эпителиальными клетками цилиарного тела из крови. Секреция происходит со скоростью 2-3 μl/мин. Отток жидкости происходит через трабекулярную сеть, увеосклеральную систему и эписклеральные сосуды.

Человеческий глаз производит от 3 до 9 мл водянистой влаги в сутки.

Циркуляция водянистой влаги 
Водянистая влага образуется отростками цилиарного тела, выделяется в заднюю камеру глаза, а оттуда через зрачок в переднюю камеру глаза. На передней поверхности радужки водянистая влага вследствие большой температуры поднимается вверх, для того, чтобы опуститься оттуда по холодной задней поверхности роговицы. Далее она всасывается в углу передней камеры глаза () и через трабекулярную сетку попадает в канал Шлемма, оттуда снова в кровоток.

Функции 
 Водянистая влага содержит питательные вещества (аминокислоты, глюкозу), которые необходимы для питания  (бессосудистых) частей глаза: хрусталика, эндотелия роговицы, трабекулярной сетки, передней части стекловидного тела.
 Благодаря присутствию в водянистой влаге иммуноглобулинов и своей постоянной циркуляции она способствует удалению потенциальных факторов повреждения из внутренней части глаза.
 Водянистая влага — это светопреломляющая среда.
 Соотношение количества образованной водянистой влаги к выведенной обусловливает внутриглазное давление.

Заболевания 
Потеря водянистой влаги при нарушении целостности глазного яблока (например при оперативных вмешательствах или несчастных случаях) может привести к . При возникновении подобного состояния необходимо как можно быстрее достичь нормальных показателей внутриглазного давления. Гипотония глаза может развиться и при отслоении сетчатки, циклите.

Нарушение оттока водянистой влаги приводит к повышению внутриглазного давления и к развитию глаукомы.

Примечания

Литература 
 Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека в 4 томах. Т.3. — М.: Медицина, 1996. — ISBN 5-225-02723-7
 Albert J. Augustin: Augenheilkunde. Berlin: Springer Verlag, 2007, ISBN 978-3-540-30454-8

Офтальмология